
Termin -{LHA}- ima više značenja.

 LHA (fajl format)
 Horionski gonadotropin alfa, hormon